Первая футбольная лига 1976/1977 () — 20-й сезон чемпионата Турции по футболу. Он начался 5 сентября 1976 года и закончился 8 июня 1977 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика лиги на tff.org.tr  
 Чемпионат Турции на rsssf.com

1976/1977
Турция
Турция
Спорт в Турции в 1976 году
Спорт в Турции в 1977 году